Guadagno ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Guadagno (1925–2002), italienischer Operndirigent
 Francesca Guadagno (* 1967), italienische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Kim Guadagno (* 1959), US-amerikanische Politikerin
 Marco Guadagno (* 1960), italienischer Synchronsprecher und -regisseur
 Michele Guadagno (1878–1930), italienischer Ingenieur und Botaniker

Siehe auch
 Guadagni